Il doppio del torneo di tennis Black Forest Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Franz Stauder e Alexander Waske che hanno battuto in finale Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Karsten Braasch /  Stephen Huss (semifinali)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (finale)

 Mariano Delfino /  Lovro Zovko (quarti di finale)
 Irakli Labadze /  Rogier Wassen (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Black Forest Open 2003